Vicente García (ciclista) puede referirse a dos ciclistas profesionales:

 José Vicente García Acosta (1972-), más conocido como "Chente" García Acosta, deportista español que debutó como profesional en 1995;
 Vicente García de Mateos (1988-), ciclista profesional español, nacido en Manzanares (provincia de Ciudad Real, España).